Франсуа Базен: Франсуа Ашиль Базен (1811—1888) — французский военачальник, маршал Франции.
 Франсуа Эммануэль Жозеф Базен (1816—1878) — французский композитор и педагог.